Vrouwelijke wetenschapper of werker in de Agogiek (wetenschap), 
Spartaanse opvoeding,